A nobudgetpictures egy audiovizuális anyagok, főként videók és rövidfilmek készítésével foglalkozó csoport.

Előzmények
A nobudgetpictures megalakulása előtt az alapító tagok már foglalkoztak olyan anyagok készítésével, amelyek amatőr-filmes illetve hobbifilmes mércével mérve ígéretesnek tűntek. Ezen munkákban már megvolt az az indíttatás, illetve az az igényességre való törekvés, amely a csapat későbbi megalakulásakor megfogalmazott célok felé mutatott.

Megalakulás
A nobudgetpictures 2013 tavaszán alakult meg két taggal, de heteken belül bővültek, így ez tekinthető a csapat kezdeti felállásának. A tagok bár közös munkahelyen dolgoztak, mégsem csak ez kötötte össze őket - ezért is hozták létre ezt a csoportot. A név egy munkahelyi kávézás közben született, a tagok között szokásos szóviccelés folyományaként.

Célok
A nobugetpictures célja elsődlegesen olyan vizuális anyagok készítése, amelyek – a mai sablonos, kommersz és pénzközpontú világban – egyediek és értéket képviselnek.

Tagok
A csapat honlapja szerint tagjaik olyan gondolkodó, a médiához értő – vagy éppen ahhoz semmit sem konyító, de ötletekkel teli – emberek, akik a nobudgetpictures szellemiségét magukénak érzik. Ennek következményeként a csapattagok köre nyitott, az folyamatosan változhat.

Munkáik
Az első időkben főként zenei anyagokkal illetve a fesztiválokkal kapcsolatos videókkal foglalkoztak.

Az előzmények korában született egy fajsúlyában kiemelkedő zenés-dokumentumfilm, a "Hangszerzés". A film a Csőke Renáta Quartet életútjának egy rövid szakaszát dolgozza fel - egy hangszerlopás elszenvedését és az erre való sajátos reakcióját a zenekarnak. A többi produkció ebből a korszakból főként párperces klipszerű munka.

Az első komoly film, amely már a nubudgetpictures név által jegyzett a "Fesztivál anatómia". A mű a 2013-as Fishing on Orfű fesztiválon készült, ám a koncepciója szerint nem arról szól. Zenés, humoros formában dolgozza fel az ember viszonyát a fesztiválokhoz, magához a szórakozáshoz, és tükröt tart a néző elé - amiben bárki megítélheti a saját maga hozzáállását a szabályokhoz és szabadsághoz.

Források
 A csoport weboldala

Magyarországi szervezetek